2015 GORZOW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND – ósma impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2015. Zawody odbyły się 29 sierpnia 2015 na Stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Bartosza Zmarzlika. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Adrian Cyfer i Rafał Karczmarz.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie mógł wystąpić Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana pojechał: Peter Kildemand.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#19)  Peter Kildemand

Losowanie pozycji startowych odbyło się 28 sierpnia.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Hancock, Zmarzlik, Kildemand, Batchelor
 Jensen, Harris, Žagar, Kasprzak
 Pedersen, Jonsson, Jonasson, Iversen (d)
 Woffinden, Holder, Doyle, Janowski
 Hancock, Jensen, Holder, Pedersen
 Woffinden, Harris, Batchelor, Jonasson
 Iversen, Žagar, Zmarzlik, Janowski
 Doyle, Kildemand, Jonsson, Kasprzak
 Hancock, Iversen, Doyle, Harris
 Janowski, Jensen, Jonsson, Batchelor
 Woffinden, Zmarzlik, Pedersen, Kasprzak
 Žagar, Kildemand, Holder, Jonasson
 Woffinden, Žagar, Jonsson, Hancock
 Iversen, Holder, Batchelor, Kasprzak
 Zmarzlik, Jensen, Doyle, Jonasson
 Pedersen, Kildemand, Harris, Janowski
 Hancock, Janowski, Kasprzak, Jonasson
 Žagar, Batchelor, Cyfer, Doyle (w) (Pedersen u/-)
 Zmarzlik, Holder, Jonsson, Harris
 Woffinden, Kildemand, Iversen, Jensen
 Półfinały:
 Zmarzlik, Woffinden, Jensen, Kildemand
 Hancock, Žagar, Iversen, Holder
 Finał:
 Žagar, Hancock, Woffinden, Zmarzlik

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 

 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, II
2015, II
2015 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Gorzowie Wielkopolskim